Па́бло Торри́хос Нава́рро (; ) — испанский легкоатлет, специализирующийся в тройном прыжке. Серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 2015 года. Восьмикратный чемпион Испании. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Пришёл в лёгкую атлетику в 12 лет. В детстве совмещал выступления в тройном прыжке и прыжке в длину, позднее сконцентрировался на первой дисциплине. На протяжении своей карьеры представляет один клуб, Playas de Castellon, из родного города Кастельон-де-ла-Плана.

Выходил в финал юниорских и молодёжных чемпионатов Европы, но оставался без медалей, довольствуясь лишь местами в первой восьмёрке. В 2013 году впервые стал чемпионом страны, для чего хватило прыжка на 16,28 м.

Зимой 2015 года стал первым испанцем, кому покорился 17-метровый рубеж. Попытка на 17,03 м принесла ему очередное золото национального первенства и рекорд Испании. На чемпионате Европы в помещении Пабло добавил к этому результату ещё один сантиметр и стал серебряным призёром турнира.

В 2016 году не смог преодолеть квалификацию в тройном прыжке на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, заняв общее 31-е место.

В финале чемпионата мира 2017 года занял 10-е место (16,60 м).

Изучал криминологию в Университете Хайме I в Кастельоне. Является болельщиком футбольного клуба Вильярреал.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Спортивная биография Пабло Торрихоса
 Профиль Пабло Торрихоса на сайте Федерации лёгкой атлетики Испании
 
 Профиль Пабло Торрихоса на сайте all-athletics.com
 Профиль Пабло Торрихоса на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации
 Профиль Пабло Торрихоса на сайте Олимпийских игр 2016 года

Прыгуны тройным Испании
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года